Rechtvaardigheid, een begrip uit de ethiek;
Gerechtigheid (tarot), een troef uit de Grote Arcana van de tarot;
Gerechtigheid (boek), een boek van Stieg Larsson